Rusch puede referirse a:
 Jason Rusch (Firestorm), superhéroe de la editorial DC Comics.
 Kristine Kathryn Rusch, escritora estadounidense.